Llull est un nom propre catalan qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Gustavo Llull (1969-), musicien, pianiste et compositeur argentin ;
 Ramon Llull (francisé en Raymond Lulle, où Raimundus Lullus ou Raymundus Lullus en latin, ca. 1232-1315), philosophe, poète, théologien, missionnaire, apologiste chrétien et romancier majorquin ;
 Sergio Llull (1987-), joueur espagnol de basket-ball ;

Prix 
 , prix décernés par le Gouvernement des îles Baléares à des personnalités ou entités qui se sont démarquées sur le territoire des îles Baléares pour des services rendus dans les domaines culturel, sportif, juridique, commercial, civique, humanitaire, linguistique, de recherche, d'enseignement ;
 , prix littéraire attribué à des œuvres inédites en catalan, décerné par la maison d'édition espagnole Editorial Planeta.

Organismes catalans 
 , fédération d'entités des pays catalans, formée par l’Action Culturelle du Pays Valencien, le Travail Culturel des Baléares et Òmnium Culturel ;
 , fondation de la Principauté d'Andorre destiné à promouvoir la langue et de la culture catalane à l'international ;
 Institut Ramon Llull organisation culturelle de la Généralité de Catalogne et du Gouvernement des îles Baléares destiné à promouvoir la langue et la culture catalane à l'international.

Musique 
 , opéra écrit par Francesc Cassú (musique) et Jaume Cabré (livret), sur la vie de Ramon Llull, créé en 2018.

Astronomie 
 (9900) Llull, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme catalan